Wat Mahathat (, letteralmente: tempio buddhista della reliquia di Buddha) è il nome dei seguenti templi buddhisti in Thailandia:
Wat Mahathat
 Wat Mahathat (Fak Tha)), nel distretto di Fak, in provincia di Uttaradit
 Wat Mahathat (Nakhon Phanom), nella provincia di Nakhon Phanom
 Wat Mahathat (Ayutthaya), ad Ayutthaya
 Wat Mahathat (Phetchaburi), nella provincia di Phetchaburi
 Wat Mahathat (Phichai), nel distretto di Phichai, in provincia di Uttaradit
 Wat Mahathat (Ratchaburi), nella provincia di Ratchaburi
 Wat Mahathat (Sukhothai), nella provincia di Sukhothai
 Wat Mahathat (Yasothon), nella provincia di Yasothon
 Wat Mahathat Yuwaratrangsarit, a Bangkok
 Wat Phra Mahathat, a Nakhon Si Thammarat
 Wat Phra Si Rattana Mahathat
 Wat Phra Si Rattana Mahathat (Bangkok), a Bangkok
 Wat Phra Si Rattana Mahathat (Lopburi), nella provincia di Lopburi
 Wat Phra Si Rattana Mahathat, nella provincia di Phitsanulok
 Wat Phra Si Rattana Mahathat (Ratchaburi), nella provincia di Ratchaburi
 Wat Phra Si Rattana Mahathat (Sukhothai), nella provincia di Sukhothai
 Wat Phra Si Rattana Mahathat (Suphan Buri), nella provincia di Suphanburi